Foa oder Foà ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Foà (1876–1944), italienische Insektenkundlerin und Universitätsprofessorin
 Arnoldo Foà (1916–2014), italienischer Schauspieler
 Barrett Foa (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Carlo Foà (1880–1971), italienischer Mediziner
 Edna Foa, klinische Psychologin
 Eugenie Foa (1796–1852), französische Schriftstellerin
 Luciano Foà (1915–2005), italienischer Verleger
 Marcello Foa (* 1963), italienisch-schweizerischer Medienmanager und Publizist, Präsident der RAI
 Pio Foà (1848–1923), italienische Arzt, Universitätsprofessor und Senator
 Tobia Foà, Buchdrucker in Sabbioneta
 Vittorio Foa (1910–2008), italienischer Autor und Politiker

Foa bezeichnet:
 Foa (Insel), Insel im Haʻapai-Atoll in Tonga
 Foa (Distrikt), Distrikt der Division Haʻapai in Tonga

FOA steht für:
 Fag og Arbejde, dänische Gewerkschaft
 Formula One Administration, Vermarkter der Formel-1-Weltmeisterschaft

FoA steht für:
 Friends of Animals, eine US-amerikanische Tierrechtsorganisation

Siehe auch:
 La Foa

Abkürzung